Das Wort Strudel steht für:
 eine lokal eng begrenzte spiralförmige Strömung in einer Flüssigkeit, siehe Strudel (Physik)
 eine Speise, siehe Strudel (Gericht)
 das At-Zeichen (@) in der neuhebräischen Umgangssprache

Folgende Personen tragen den Familiennamen Strudel oder Strudl:
 Dominik Strudel (1667–1715), österreichischer Maler und Bildhauer
 Paul Strudel (Strudl, 1648–1708), österreichischer Bildhauer
 Peter Strudel (Strudl, um 1660–1714), österreichischer Maler und Bildhauer, Gründer der Vorläuferin der Akademie der bildenden Künste Wien

Folgende Orte und Werke in und aus Wien sind direkt oder indirekt nach Peter Strudel benannt:
 Das Palais Strudelhof im 9. Wiener Gemeindebezirk, benannt nach dem Vorbesitzer des Grundstücks
 Die Strudlhofgasse liegt vor dem Grundstück, siehe Liste der Straßennamen von Wien/Alsergrund#S
 Die Strudlhofstiege ist eine bekannte Jugendstil-Treppe in der Strudlhofgasse
 Die Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe der Jahre ist der Titel eines Romans von Heimito von Doderer, der am Anfang bei der Strudlhofstiege spielt.

Siehe auch: